Эндор может означать:
  — деревня в Нижней Галилее (Израиль) рядом с руинами библейского Аэндора (места жительства Аэндорской волшебницы).
 Эндорэ — название континента Средиземье на языке квенья в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 Эндор в фантастической вселенной «Звёздных войн» — газовый гигант, вокруг лесной луны которого вращается вторая Звезда смерти.
 Эндор, Гай (настоящие имя и фамилия Самуил Гольдштейн; 1900—1970) — американский писатель и сценарист.

См. также 
  (стр. значений)